Fossett steht für:

 (24654) Fossett, ein Asteroid des Hauptgürtels

Fossett ist der Familienname folgender Personen:

 Sonny Fossett († 2014), britischer Zirkusclown
 Steve Fossett (1944–2007), amerikanischer Milliardär, Flugpionier, Regattasegler und Unternehmer
Siehe auch
Fosset